Eredivisie:
 Чемпионат Нидерландов по футболу
 Чемпионат Нидерландов по хоккею с шайбой
 Чемпионат Нидерландов по баскетболу
 Чемпионат Нидерландов по волейболу